Il singolare del torneo di tennis Venice Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alberto Berasategui che ha battuto in finale Javier Sánchez 6-2, 6-2.

Teste di serie 

Assente
 Alberto Berasategui (Campione)
 Javier Sánchez (finale)
 Hicham Arazi (secondo turno)

 Nicolás Lapentti (semifinali)
 Jordi Arrese (primo turno)
 Galo Blanco (quarti di finale)
 Sándor Noszály (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Venice Challenger 1996